Marinho ist der Familienname folgender Personen:
 Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho (* 2000), britische Sängerin und Songwriterin, siehe Arlo Parks
 António Marinho e Pinto (* 1950), portugiesischer Rechtsanwalt und Politiker, MdEP
 Francisco Marinho (1952–2014), brasilianischer Fußballspieler
 Irineu Marinho (1876–1925), brasilianischer Journalist
 Jair Marinho (1936–2020), brasilianischer Fußballspieler
 Javan Marinho, brasilianischer Fußballspieler
 Margarida Marinho (* 1963), portugiesische Schauspielerin und Autorin
 Matheus Bonifacio Saldanha Marinho (* 1999), brasilianischer Fußballspieler
 Roberto Marinho (1904–2003), brasilianischer Medienunternehmer
 Roberto Irineu Marinho (* 1947), brasilianischer Medienunternehmer
 Rodriguinho Marinho (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Samarone Marinho, brasilianischer Sozialwissenschaftler
 Tiffani Marinho (* 1999), brasilianische Leichtathletin
 Vanderley Dias Marinho (* 1987), brasilianischer Fußballspieler
 Zequinha Marinho (* 1959), brasilianischer Politiker

Künstlername
 Marinho (Fußballspieler) (* 1990), Mário Sérgio Santos Costa, brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Marino